Default kan avse:

 Default – ett kanadensiskt post-grunge/alternativ rockband från Vancouver
 Default gateway – den standardväg trafik ska skickas till när inget bättre vägval till mottagaren finns
 Credit default swap – ett finansiellt kontrakt mellan två motparter
 Default – engelska för att uppsåtligen fördröja fullföljandet av en juridiskt bindande förpliktelse, se In mora